Лахденпо́хское городское поселение — муниципальное образование в составе Лахденпохского района Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр поселения — город Лахденпохья.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 2 населённые пункты (включая 1 населённый пункт в составе города):

Ссылки 
 Карелия официальная
 Объекты культурного наследия на территории Лахденпохского городского поселения

Примечания 

Лахденпохский район
Городские поселения Карелии